Anticlimax är ett släkte av snäckor. Anticlimax ingår i familjen Vitrinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Anticlimax